Carl Gottlieb Reißiger (1798-1859) – compositore tedesco
 Friedrich August Reißiger (1809-1883) – organista, compositore e direttore d'orchestra tedesco-norvegese